Неоргани́ческие вещества́ (неоргани́ческие соедине́ния) — простые вещества  и химические соединения, не являющиеся органическими, то есть, не содержащие в своей основе углерод, а также некоторые углеродсодержащие соединения (карбиды, цианиды, карбонаты, оксиды углерода, CO и СO и некоторые другие вещества, которые традиционно относят к неорганическим). 

Неорганические вещества не имеют характерного для органических веществ углеродного скелета.

Классы неорганических веществ 

Все неорганические соединения делятся на две большие группы:

 Простые вещества — состоят из атомов одного элемента;
 Сложные вещества — состоят из атомов двух или более элементов.

Простые вещества по физическим и химическим свойствам делятся на:
 основные металлы (Li, Na, K, Mg, Ca и др.);
 неметаллы (F2, Cl2, O2, S, P и др.);
 амфотерные простые вещества (Zn, Al, Fe, Mn и др.);
 благородные газы (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn).

Сложные вещества по химическим свойствам делятся на:
 Оксиды:
 осно́вные оксиды (CaO, Na2O и др.);
 кислотные оксиды (CO2, SO3 и др.);
 амфотерные оксиды (ZnO, Al2O3 и др.);
 двойные оксиды (Fe3O4 и др.);
 несолеобразующие оксиды (CO, NO и др.);
 Гидроксиды;
 основания (NaOH, Ca(OH)2 и др.);
 кислоты (H2SO4, HNO3 и др.);
 амфотерные гидроксиды (Zn(OH)2, Al(OH)3 и др.);
 Соли:
 средние соли (Na2SO4, Ca3(PO4)2 и др.);
 кислые соли (NaHSO3, CaHPO4 и др.);
 осно́вные соли (Cu2CO3(OH)2 и др.);
 двойные и/или комплексные соли (CaMg(CO3)2, K3[Fe(CN)6], KFeIII[FeII(CN)6] и др.);
 Бинарные соединения:
 бескислородные кислоты (HCl, H2S и др.);
 бескислородные соли (NaCl, CaF2 и др.);
 прочие бинарные соединения (AlH3, CaC2, CS2 и др.).

Неорганические вещества, содержащие углерод 
Данные вещества традиционно относятся к области неорганической химии:
 Карбонаты (X2CO3)
 Карбиды (XnCm)
 Цианиды (X—CN)
 Оксиды углерода (CnOm)
 Цианаты (X—N=C=O)
 Неорганические тиоцианаты (роданиды)
 Селеноцианаты
 Карбонильные комплексы

Генетическая связь между классами веществ 
Генетическая связь – это связь между классами соединений, отражающая возможность превращения вещества одного класса в вещество другого класса.

Генетический ряд – это цепочка превращений веществ, которые имеют в составе один и тот же химический элемент.

Генетический ряд металла 

пример

Генетический ряд неметалла

См. также 

 Органические вещества
 Простые вещества
 Сложные вещества
 Кислоты
 Основания
 Соли
 Химическая формула

Примечания

Литература